Kasipalayam (Erode), een panchayatdorp in het district Erode van de Indiase staat Tamil Nadu.
Kasipalayam (Gobi), een panchayatdorp in het district Erode van de Indiase staat Tamil Nadu.